«Дублёр начинает действовать» — советский художественный фильм, производственная драма режиссёра Эрнеста Ясана. Натурные съёмки фильма проходили в Днепропетровске.

Сюжет 
Действие происходит в СССР, в начале 1980-х годов. С разрешения министерства на предприятии НПО «Электрон» начали эксперимент, в ходе которого руководящие посты на один месяц заняли молодые специалисты. Настоящие руководители отправились в отпуск. Перед тем как покинуть своё кресло, директор завода наставляет своего «дублёра»: «Не суй руку в работающий механизм». Между тем на заводе накопилось множество проблем. Они требуют остановки одного из цехов и проведения его капитального ремонта.

Старое руководство не решалось на такие жёсткие меры. Лишённые комплексов дублёры останавливают работу цеха и ставят под угрозу выполнение плана. Старое руководство, опасаясь катастрофы, прерывает отпуск и возвращается назад, пытаясь остановить эксперимент. Однако «дублёр» директора Борис Костин твёрдо стоит на своём, и его поддерживают местные партийные органы. Начавшиеся перемены необходимо закончить, люди должны понять то, что дальше так, как прежде, работать нельзя.

Параллельно с сюжетной линией производственной драмы развивается романтическая. Борис Костин, с которым пытается восстановить отношения его бывшая жена (в качестве режиссёра телевидения она берёт интервью у участников эксперимента, в том числе и самого Костина), находит свою любовь — молодую сотрудницу завода по имени Хейли из Прибалтики.

В ролях 

 Михаил Глузский — Цыбин, директор завода
 Борис Плотников — Борис Петрович Костин, дублер директора завода
 Александр Вдовин — Александр Серёгин, дублер начальника гальванического цеха
 Игорь Горбачёв — Виктор Андреевич Паршин, директор завода-смежника
 Иван Краско — Илья Григорьевич Селин, начальник отдела снабжения
 Пётр Юрченков-старший — Виталий Шнурков, дублёр главного инженера
 Александр Романцов — Петр Крошкин, дублер начальника отдела снабжения
 Наталья Данилова — Ольга, бывшая возлюбленная Костина, тележурналист
 Римма Коростелёва — Хейли
 Ольга Волкова — Лидия Ивановна, секретарь директора завода
 Светлана Григорьева — Зоя
 Раиса Куркина — мать Ольги
 Эрнст Романов — Валентин Константинович Семёнов, инженер
 Юрий Соловьёв — парторг
 Людмила Шевель — Галина Сыроежкина, дублёр мастера
 Валерий Барабашов — Михаил Николаевич
 Сергей Беляцкий — главный инженер (озвучил Александр Демьяненко)
 Варвара Шабалина
 Валентина Пугачёва
 Валерий Кухарешин
 Любовь Тищенко — тётя Люба, мастер

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Валентин Черных, Эрнест Ясан, Пётр Корякин
 Режиссёр: Эрнест Ясан
 Оператор: Владимир Бурыкин
 Художник: Елена Фомина
 Художник-декоратор: Виктор Иванов
 Композитор: Вадим Биберган
 Звукооператор: Галина Голубева

Фестивали и награды 
 1984 — XVII Всесоюзный кинофестиваль (Киев): в программе художественных фильмов специальный приз и диплом — фильму «Дублёр начинает действовать».

Технические данные 
 Цветной, звуковой.

Примечания

Ссылки 
 
 «Дублёр начинает действовать» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Татьяна Хлоплянкина. Если бы… // Литературная газета 14 ноября 1984.

Фильмы СССР 1983 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-драмы СССР
Производственные фильмы
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля